Starościn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Starościn, village de la voïvodie de Lublin
 Starościn, village de la voïvodie de Lubusz
 Starościn, village de la voïvodie d'Opole